Daeya-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daeya-dong, Gunpo, stadsdel i Gunpo, Gyeonggi, 
 Daeya-dong, Siheung, stadsdel i Siheung, Gyeonggi,